Die Saison 2015/16 war die 24. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Belarussischer Meister wurde zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Junost Minsk, der im Playoff-Finale den Vorjahressieger HK Schachzjor Salihorsk mit 4:1-Siegen bezwang.

Modus 
Die Saison wird in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst bestreiten alle zwölf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der jede Mannschaft 22 Spiele absolviert. Anschließend werden die Mannschaften in zwei Gruppen mit sechs Mannschaften eingeteilt. In den jeweiligen Gruppen absolvieren die Teilnehmer 20 weitere Spiele unter Mitnahme der Punkte aus der ersten Saisonphase. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Die sechs Mannschaften der Gruppe A sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Die Playoffs werden durchgehend im Modus Best-of-Seven gespielt.

Teilnehmer

Hauptrunde

Erste Saisonphase 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlagen nach Verlängerung;;

Zweite Saisonphase 

;

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Turnierplan

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Auszeichnungen 
 Belarussischer Spieler des Jahres: Andrej Stas (Neftechimik Nischnekamsk)
 Torhüter des Jahres: Maksim Maljuzin (HK Schachzjor Salihorsk)

 Verteidiger des Jahres: Kryszijan Chenkel (HK Junost Minsk)
 Stürmer des Jahres: Pawel Raswadouski (HK Junost Minsk)
 Rookie des Jahres: Danila Karaban (HK Dinamo Maladsetschna)
 Extraliga-Topscorer: Wiktor Andruschtschenko (HK Schachzjor Salihorsk)
 Playoff-MVP: Alexander Trjanitschew (HK Junost Minsk)
 Schiedsrichter des Jahres: Andrej Schrubok

Weblinks 

 Tabelle der zweiten Saisonphase bei pointstreak.com
 Turnierplan der Play-offs 2016 bei pointstreak.com

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2015/16